Rock Island – album grupy Jethro Tull
Miejscowości w USA:
 Rock Island – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Broward
 Rock Island – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Rock Island
 Rock Island – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Le Flore
 Rock Island – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Douglas
Gminy w USA:
 Rock Island (ang. Rock Island Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Rock Island
 Rock Island (ang. Rock Island Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Rock Island (ang. Rock Island County) – w stanie Illinois
Wyspy:
 Rock Island – wyspa w Kanadzie